Флаг муниципального района Краснока́мский район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 14 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3221, а также в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан под номером 024.

Описание 
Описание флага утверждённое Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации:

«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, с равнобедренным треугольником, основанием которого является нижний край полотнища, а высота равняется 3/5 ширины полотнища, в центре которого чёрная дозорная башня, на вершине которой чёрная же чаша, наполненная красным пламенем; в зелёных углах у древка две жёлтых головки хлебных колосьев, у свободного края — жёлтая ель».

Описание флага утверждённое решением Совета муниципального района Краснокамский район от 14 июля 2006 года № 02-08 гласит:

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Краснокамского района в зелёном, жёлтом, белом, красном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле опрокинутый серебряный окантованный и дважды просечённый зеленью волнистый вилообразный крест с нижним углом заполненным серебром, сопровождённый слева двумя золотыми головками хлебных колосьев, справа золотой отвлечённой елью, внизу чёрной дозорной башней, на вершине которой чёрная же чаша, наполненная червлёным пламенем».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий передаёт особенности экономики и природы района.

Территория района омывается двумя крупными реками: Агиделью — Белой и Камой, что нашло отображение в стилизованной форме, разделением полотнища флага на три части условным обозначением слияния рек Агидели — Белой и Камы.

В крыже на зелёном поле изображены два колоса золотого цвета, отражающие исторически сложившийся аграрный сектор экономики района. Ещё в дореволюционные времена в районе выращивался хлеб, а в райцентре находились крупные амбары для хранения зерна. Туда свозили зерно со всей округи, и местные купцы вывозили зерно баржами по Каме на продажу.

В верхней вольной части полотнища, также в зелёном поле, изображена сосна золотого цвета, символизирующая лесные богатства района. Заповедные сосновые леса, известны в России ещё со времён Петра I, когда корабельные мачты заготавливались в лесах Прикамья.

Черты характера, присущие многонациональному народу района переданы через горящий факел — символ правды, стремления к знаниям, духовного горения и желания творить. В основании чаши расположена нефтяная вышка, характеризующая нефтяной сектор экономики района — основы его благополучия.

Зелёный цвет — символ надежды, радости и изобилия, цвет земли, свободы, мудрости, вечности жизни.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, миролюбия, открытости, готовности к взаимному сотрудничеству.

Красный цвет — символ красоты и плодородия земли, поясняет название района. Цвет зари над рекой Камой, цвет зарождающейся жизни, продолжение рода человечества.

Чёрный цвет — символ благоразумия, а также нефти, добываемой с земли Краснокамской.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, справедливости и великодушия.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением ели
Флаги с изображением пламени